Kalvø kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Kalvø, ö, Åbenrå kommun, 
 Kalvø (Guldborg Sund), ö,